Brårup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Brårup (Skive Kommune) – en bebyggelse i Egeris Sogn, Skive Kommune
 Brårup (Grønbæk Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Grønbæk Sogn, Silkeborg Kommune
 Brårup (Oudrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Oudrup Sogn, Vesthimmerlands Kommune